Ghubara ist der Name 

einer Stadt in Oman, siehe Ghubara (Stadt)
eines Meteoriten, siehe Ghubara (Meteorit)